Das Wort Menschen steht für:

 die Mehrzahl zu Mensch
 die Gesamtheit aller Menschen, siehe Menschheit

Der Name Menschen steht für:

 eine Fernsehsendung, siehe Menschen (Fernsehshow)
 eine Zeitschrift und Fernsehsendung, siehe Menschen – das Magazin
 ein Film von Martin Berger, siehe ggf. Menschen (1920)
ein Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Siehe auch:

 Mensch (Begriffsklärung)
 Zwei Menschen